|-
| 200601 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200602 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200603 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200604 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200605 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200606 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200607 - || || 7 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200608 - || || 10 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200609 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200610 - || || 12 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200611 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200612 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200613 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200614 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200615 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200616 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200617 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200618 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200619 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200620 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200621 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200622 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200623 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200624 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200625 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200626 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200627 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200628 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200629 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200630 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200631 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200632 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200633 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200634 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200635 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200636 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200637 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200638 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200639 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200640 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200641 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200642 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200643 - || || 27 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200644 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200645 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200646 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200647 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200648 - || || 6 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200649 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200650 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200651 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200652 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200653 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200654 - || || 14 d'octubre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 200655 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200656 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200657 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200658 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200659 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200660 - || || 14 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200661 - || || 14 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200662 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200663 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200664 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200665 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200666 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200667 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200668 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200669 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200670 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200671 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200672 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200673 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200674 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200675 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200676 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200677 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200678 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200679 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200680 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200681 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200682 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200683 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200684 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200685 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200686 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200687 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200688 - || || 19 d'octubre de 2001 || Nacogdoches || Nacogdoches
|-
| 200689 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200690 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200691 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200692 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200693 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200694 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200695 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200696 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200697 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200698 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200699 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200700 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0